Catedral de San Juan se refiere a un edificio religioso, catalogado como catedral, pudiéndose referir el de San Juan a su advocación (Catedral de "la advocación"), o a su localización (Catedral de "Ciudad").

San Juan como advocación y localización 
San Juan como advocación a San Juan Bautista o a San Juan Evangelista  y como localización con el nombre principal San Juan:
Nota: organizadas por país y luego por ciudad

En Antigua y Barbuda 
 Catedral de San Juan, en St. John's;

En Argentina 
 Catedral de San Juan, en San Juan;

En Puerto Rico 
 Catedral de San Juan, en San Juan de Puerto Rico;

San Juan como advocación

En Australia 
 Catedral de San Juan, en Brisbane (:w:en);

En Belice 
 Catedral de San Juan, en Belice;

En Canadá 
 Catedral ortodoxa ucraniana de San Juan, en Edmonton, Alberta.
 Catedral de San Juan Evangelista, en Saint-Jean-sur-Richelieu.
 Catedral de San Juan Bautista, en Nicolet.
 Catedral de San Juan Evangelista, en Saskatoon.
 Catedral de San Juan, en Toronto.

En Chile 
 Catedral de San Juan Bautista, en Calama;

En China 
 Catedral de San Juan, en Langzhong.

En España 
 Catedral de San Juan Bautista, en Albacete;
 Catedral de San Juan Bautista, en Badajoz;

En Estados Unidos 
 Catedral de San Juan Evangelista, en Boise;
 Catedral de San Juan Evangelista, en Cleveland;
 Catedral de San Juan, en Fresno;
 Catedral de San Juan Evangelista, en Milwaukee;
 Catedral de San Juan Evangelista, en Spokane;
 Catedral de San Juan Bautista, en Savannah;

En Filipinas 
 Catedral de San Juan Evangelista, en Dagupan;

En Francia 
 Catedral de San Juan Bautista, en Aire-sur-l'Adour (:w:fr);
 Catedral de San Juan Bautista, en Alès;
 Catedral de San Juan Bautista, en Bazas (:w:fr);
 Catedral de San Juan, en Besanzón;
 Catedral de San Juan Bautista, en Belley (:w:fr);
 Catedral de San Juan, en Lyon;
 Catedral de San Juan Bautista, en París (:w:fr);
 Catedral de San Juan Bautista, en Perpiñán;
 Catedral de San Juan Bautista, en Saint-Jean-de-Maurienne (:w:fr);

En Hong Kong 
 Catedral de San Juan, en Hong Kong;

En Irlanda 
 Catedral de San Juan, en Limerick (:w:en);

En Italia 
 Catedral de San Juan Bautista, en Turín;

En Corea del Sur 
 Catedral de San Juan, en Seongnam (:w:en);

En Líbano 
 Catedral de San Juan, en Beirut (:w:de);
 Catedral de San Juan, en Biblos (:w:de);

En Malasia 
 Catedral de San Juan, en Kuala Lumpur;

En Malta 
 Catedral de San Juan, en La Valeta;

En Países Bajos 
 Catedral de San Juan Evangelista, en Bolduque (:w:nl);

En Palestina 
 Catedral de San Juan, en Samaria, Cisjordania (:w:de);

En Polonia 
 Catedral de San Juan, en Breslavia;
 Catedral de San Juan, en Varsovia (:w:pl);

En Reino Unido 
 Catedral de San Juan Bautista, en Norwich;
 Catedral de San Juan Evangelista, en Manchester;

En Uruguay 
 Catedral de San Juan Bautista, en Salto;